Аплікація медична — це прикладення чи нанесення ліків на шкіру чи слизову оболонку, як засіб повільного та тривалого в часі введення ліків. При цьому застосовуються рідкі або мазеподібні препарати, які прикладаються до шкіри пацієнта з лікувальною метою. Деякі ліки добре розчиняються в ротовій порожнині без ковтання.
 Аплікація (література) — це внесення в авторський текст загальновідомого виразу, прислів'я як пряму або близьку до нього цитату.
 Аплікація (меблярство) — це дешевий спосіб декорування типових меблів заради надання їм виразності, індивідуальності, причетності до якогось стилістичного напрямку (шинуазрі, етно). Дешевим різновидом аплікації в меблярстві є декупаж на відміну від коштовних та працехлинних засобів декору типу маркетрі, інтарсія, інкрустація пластинами перламутру, панциря черепах, рельєфів з простої чи золоченої бронзи.